Batson ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Batson (Arkansas), im Johnson County
 Batson (Georgia), im Laurens County
 Batson (Mississippi), im Forrest County
 Batson (Ohio), im Paulding County
 Batson (Texas), im Hardin County
 Batson Gardens Colonia, im Hidalgo County, Texas

Personen:
 Benjamin Batson (1942–1996), US-amerikanischer Akademiker und Historiker
 Brendon Batson (* 1953), englischer Fußballspieler
 Daniel Batson (* 1943), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Felix Ives Batson (1819–1871), US-amerikanischer Jurist und Richter am Arkansas Supreme Court, Mitglied im 1. Kongress der Konföderierten Staaten von Amerika und im 2. Kongress der Konföderierten Staaten von Amerika
 Henrietta M. Batson (1859–1943), britisch-kanadische Schriftstellerin
 LeMoine Batson (1898–1991), US-amerikanischer Skispringer
 Mark Batson (* 1968), US-amerikanischer Musiker
 Nathan Batson (* 1978), englischer Cricketspieler
 Susan Batson (* 1944), US-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Autorin
 Wayne Thomas Batson (* 1968), US-amerikanischer Fantasy-Schriftsteller

Sonstiges:
 Batson Branch, Fließgewässer im Sussex County, Delaware
 Batson Drain, Fließgewässer im Henry County, Indiana
 Batson River, Fließgewässer im York County, Maine
 Batson Pond, See im Carroll County, New Hampshire
 Batson Ledges, Insel im Washington County, Maine
 Batson Oil Field, Ölfeld im Hardin County, Texas
 Batson Dome Field, Ölfeld im Hardin Country, Texas

Siehe auch:
 Batson Lake
 Bateson